Les Talosiens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Talos IV.

Physiologie 
Les Talosiens ressemblent à des humains chauves mais dont le cerveau serait surdéveloppé.

Histoire 
Le peuple talosien n'a pas survécu à un holocauste nucléaire. Au fil des siècles, leurs capacités cérébrales devinrent de plus en plus importantes et ils finirent par ne plus utiliser ni développer aucune technologie. Ils perdirent les connaissances que leurs ancêtres leur avaient léguées.

Technologie 
Bien que les Talosiens soient une civilisation très avancée, on voit peu de traces de leur technologie dans les épisodes.

Épisodes notables 
On rencontre pour la première fois les Talosiens lors du premier voyage de l' sur la planète Talos IV dans le pilote de la série originale, The Cage, et ils réapparaissent dans l'épisode double La Ménagerie avant la fin de la première saison, ainsi que dans la série Star Trek : Discovery.

Voir aussi

Lien externe 
  Fiche des Talosiens sur Memory Alpha 

Espèce extraterrestre de Star Trek

en:List of Star Trek races#T